Unter Verpflegungsgeld kann verstanden werden:

 Verpflegungsgeld (Zivildiener)
 Verpflegungsgeld (Bundeswehr)